Луи́-Алекса́ндр Мера́нт (; 1828—1887) — французский танцовщик, педагог и хореограф итальянского происхождения.

Биография 
Происходил из итальянской балетной семьи. Танцевал на сценах Марселя и Милана, затем перебрался в Париж. В  году дебютировал в парижской Опере (в то время официально называвшейся Оперным театром Нации, Opéra-Théâtre de la Nation) на сцене театра Ле Пелетье.

Танцевал в балетах Жозефа Мазилье, Люсьена Петипа и Артура Сен-Леона, был партнёром балерин Фанни Черрито и Эммы Ливри. Выходил на сцену до преклонного возраста.

26 июля 1861 года женился на балерине Зинаиде Ришар, происходившей из балетной семьи Ришар-Гюллень.

С 1869 по 1887 руководил балетной труппой Парижской Оперы (до 1871 года носившей название императорской, Théâtre impérial de l’Opéra, затем — вновь национальной, Théâtre national de l’Opéra).  

Дружил с художником Эдгаром Дега, который был частым гостем в театре. Изображён на его картине «Танцевальное фойе Оперы на улице Ле Пелетье» (1872, в коллекции музея д'Орсе, Париж). 

Также стал прототипом одного из героев мультфильма «Балерина» (Франция, 2016).

Репертуар 
 Опера́ Ле Пелетье
 31 мая  — маркиз Санта-Кроче*, «Джемма» Фанни Черрито (Джемма — Фанни Черрито, Массимо — Люсьен Петипа)
 11 июля  — граф Молдер**, «Немея, или Отмщённая любовь» Артура Сен-Леона (Немея — Марфа Муравьёва)
 12 ноября  — Джемиль*, «» Артура Сен-Леона (Наила — Гульельмина Сальвиони, Нуредда — , хан — Жан Коралли).

(*) — первый исполнитель партии(**) — первый исполнитель партии в Париже

Примечания 

Руководители балетной труппы Парижской оперы